

Населені пункти та їхні частини
 Заґрудкі — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Заґрудкі — село в гміні Поток-Ґурни Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Заґрудкі — частина міста Славкув у Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Заґрудкі — частина села Радзенцин у гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Заґрудкі — частина села Сопотня-Мала в гміні Єлесня Живецького повіту Сілезького воєводства

Примітки